Аркли () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1951—1999) — австралийский художник, чьи работы входят в частности в собрания Национальной портретной галереи и Музея современного искусства Австралии.
  — британский политик, мэр района Норт-Тайнсайд в графстве Тайн-энд-Уир (2003—2005, 2009—2013).
  (род. 1994) — австралийский спортсмен, бронзовый медалист летних Паралимпийских игр в эстафете 4×400 по категории T53/54 (2012).